Hompel ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf ten Hompel (1874–1943), deutscher Rechtsanwalt und völkischer Schriftsteller
 Ludwig ten Hompel (1887–1932), deutscher Grafiker und Maler
 Michael ten Hompel (* 1958), deutscher Professor
 Rudolf ten Hompel (1878–1948), deutscher Industrieller und Politiker (Zentrum)